King Kong, gorila gigante protagonista da série de filmes.

Filmes
King Kong (1933), filme norte-americano de 1933.
King Kong (1976), filme norte-americano de 1976.
King Kong (2005), filme norte-americano de 2005 realizado por Peter Jackson.
King Kong vs. Godzilla, filme japonês de 1962.

Outros
King Kong Bundy, lutador norte-americano.
King Kong Song, música dos ABBA.
Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie, jogo oficial do filme de 2005
T92 King Kong, artilharia autopropulsada da Segunda Guerra Mundial apelidado de King Kong pelas tropas.